Andreï Olegovitch Iechtchenko (en ) est un footballeur russe né le  à Irkoutsk. Il évolue au poste de défenseur.

Il joue avec l'équipe de Russie depuis le  et une première sélection face à Israël.

Biographie 

Iechtchenko prend officiellement sa retraite en tant que joueur le 13 janvier 2022, intégrant dans la foulée l'encadrement technique du Spartak Moscou.

Statistiques

Palmarès 
 Championnat de Russie : 2017

Références

Liens externes 

 

Footballeur international russe
Joueur du Dynamo Kiev
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Dnipro
Joueur du FK Khimki
Joueur du FK Anji Makhatchkala
Joueur du Volga Nijni Novgorod
Joueur du FK Spartak Moscou
Naissance en février 1984
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Irkoutsk